Neuhausen peut désigner ces communes :

Neuhausen, commune de Bade-Wurtemberg, dans l'arrondissement d'Enz
 Neuhausen auf den Fildern, commune de Bade-Wurtemberg, dans l'arrondissement d'Esslingen
 Neuhausen/Erzgeb., commune de Saxe, dans l'arrondissement de Saxe centrale
 Neuhausen ob Eck, commune de Bade-Wurtemberg, dans l'arrondissement de Tuttlingen
 Neuhausen/Spree, commune de Brandebourg, dans l'arrondissement de Spree-Neisse

Neuhausen am Rheinfall

un quartier (ancienne commune) de Goldbach-Altenbach, dans le Haut-Rhin